

Anno 
 145 o 145 a.C.

Codici
145  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di s'Gravenwezel, nei Paesi Bassi

Matematica 
 145 – numero